Musée des Arts et Traditions populaires peut faire référence à plusieurs musées :
 en France :
 musée des Arts et Traditions populaires de La Petite-Pierre dans le Bas-Rhin ;
 musée des Arts et Traditions populaires de Lorraine à Nancy ;
 musée des Arts et Traditions populaires du Val d'Arly en Savoie ;
 maison Corneille en Aubusson ;
 musée des Arts et Traditions populaires de Moyenne Provence ;
 musée des Arts et Traditions populaires de Wattrelos ;
 musée des Arts et Traditions populaires Marius Audin à Beaujeu dans le Rhône.

 Dans d'autres pays :
 maison Ajiqbach à Alep ;
 musée des Arts et Traditions populaires du Kef ;
  (Casablanca).

Voir aussi 
 Musée d'Art et de Traditions populaires de Montendre en Charente-Maritime
 Musée départemental d'Arts et Traditions populaires
 Maison du patrimoine de Tusson (Charente)